Бэнд-лидер, бенд-лидер (, от  «инструментальный ансамбль» и  «руководитель»), в неакадемической музыке — руководитель инструментального ансамбля или небольшого оркестра. По отношению к ансамблям и оркестрам академической музыки термин «бенд-лидер» не используется.

В отличие от дирижёра, бенд-лидер может выступать как действующий исполнитель (вокалист, инструменталист) вместе со своим коллективом. Роль бенд-лидера требует от руководителя не только профессиональных исполнительских навыков, но и навыков администрирования. Бенд-лидеры выступают от лица «своего» коллектива при заключении коммерческих договоров (гастроли, звукозаписи, контракты с композиторами и аранжировщиками, и т.п.), выполняют функцию менеджера по связям с общественностью, репертуарного менеджера и т.д. Иногда бенд-лидер выполняет также функции основного аранжировщика и композитора.

Исполнительские коллективы нередко называются в честь своих бенд-лидеров. И даже после смерти бенд-лидера, в честь которого был назван коллектив, коллектив продолжает работать под тем же именем-брендом (например, Glenn Miller Orchestra).

Известные бeнд-лидеры (выборка) 

 Боб Уиллс — народная скрипка
 Каунт Бейси — фортепиано
 Джон Колтрейн — саксофон
 Майлз Дэвис — труба
 Томми Дорси — тромбон
 Дюк Эллингтон — фортепиано
 Бенни Гудмэн — кларнет
 ББ Кинг — гитара, вокал
  — саксофон
 Гленн Миллер — тромбон
 Кэб Кэллоуэй — певец
 Ишем Джонс – саксофонист, контрабасист

Литература 
 Bandleader // Grove Music Online (2002)

Музыкальные профессии